Niemcy:
 Glasbach – rzeka, dopływ Göttelbach
 Glasbach – rzeka, dopływ Hochspeyerbach
 Glasbach – rzeka, dopływ Wupper

Zobacz też:
 Mellenbach-Glasbach